Brahma (hindoeïsme), de schepper van het universum volgens het hindoeïsme
Brahmaan, de priesterkaste in het kastensysteem van het hindoeïsme
Brahmanisme, voorloper van het hindoeïsme
Brahma (kip), kippenras
Brahma (bier), biermerk uit Brazilië